

Eventos 

 O bash foi um shell criado para o projeto GNU
 Tim Berners-Lee inventa a World Wide Web (WWW) no CERN

Nascimentos

Mortes

Ciência da computação
1989
1989 na informática
Tecnologia da informação